Pan Nikdo může být:
 Pan Nikdo (seriál) – americký televizní seriál z let 1995–1996
 Pan Nikdo (film) – koprodukční film režiséra Jaca Van Dormaela z roku 2009